Tjagatai eller Chagatai kan syfta på:

Tjagatai khan (1183–1141/1142), en mongolisk furste, Djingis khans andre son med Borte
Tjagataikhanatet – ett khanat som varade mellan 1225 och 1687
Tjagataiska – ett numera utdött östturkiskt språk